SM i längdskidåkning arrangerades i Sundsvall mellan den 29 januari och den 1 februari 2009.

Program

Resultat

Damer

Herrar

Se även
 Skid-SM 2009

Sport i Sverige 2009
2009
Längdskidåkningssäsongen 2008/2009
Sportevenemang i Sundsvall